W górach jest wszystko co kocham cz. I - "według Jerzego Harasymowicza" - pierwszy album z projektu poetycko-muzycznego "W górach jest wszystko co kocham". Muzyka na płycie została nagrana do utworów Jerzego Harasymowicza. Jedynie tekst utworu "Rekwije dla Mistrza Jerzego" jest autorstwa Tomasza Borkowskiego. W nagraniu płyty wzięły udział zespoły: Dom o Zielonych Progach, Bez Zobowiązań i Na Bani.

Lista utworów

Albumy muzyczne wydane w roku 2002
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej